Kaspla, ros. Каспля

 Kaspla (rzeka) – rzeka w Rosji i na Białorusi 
 Kaspla (jezioro) – jezioro w Rosji przeduralskiej
Kaspla-1, Kaspla-2 – wsie koło Smoleńska